Луговая — пассажирская железнодорожная платформа Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги. Находится в городе Владивостоке в районе площади Луговой. Оборудована одной платформой, которая находится справа по ходу движения на станцию Мыс Чуркин.

Пассажирское сообщение 
Через платформу проходят маршруты электропоездов, начальным или конечным пунктом которых является станция Мыс-Чуркин.

Остановочные пункты Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги